Koumbia (Mali), een gemeente in Mali
 Koumbia (Tuy, Burkina Faso), een stad en gemeente in Tuy, Burkina Faso
 Koumbia (Balé, Burkina Faso), een dorp in Balé, Burkina Faso
 Koumbia (Guinee), een dorp in Guinee